Islands Brygge (metrostation), een ondergronds metrostation in de Deense hoofdstad Kopenhagen
 Islands Brygge (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kopenhagen
 Islands Brygge (Kopenhagen), een deel van de Deense hoofdstad Kopenhagen